Termenul „Kuban” se poate referi la:

 Kuban un râu la nord de Caucaz
 FC Kuban o echipă de fotbal din Krasnodar
 Un ținut care se află în mare parte în Regiunea Krasnodar

Vezi și 
 Districtul Kuban un ținut de odinioară din Caucazul de Nord